Möldri (Rõuge), een plaats in Estland, gemeente Rõuge
 Möldri (Saaremaa), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa
 Möldri (Võru), een plaats in Estland, gemeente Võru vald